Příjmení Kvasnička nosí více různých osobností:

 Jaroslav Kvasnička – bubeník skupin The Plastic People of the Universe a Tichá dohoda
 Josef Kvasnička (rozcestník) – více osob
 Ladislav Kvasnička (1927–2002) – slovenský lékař a psychiatr, slovenský a čs. politik, po sametové revoluci poslanec FS a NR SR za KDH
 Miloslav Kvasnička (* 1963) – československý sportovec, cyklokrosař
 Vilém Kvasnička (1885–1969) – český architekt
 Vladislav Kvasnička (1956–2012) – český filmař, dokumentarista

 ženský tvar s přechýlením
 Danuše Kvasničková (* 1935) – česká pedagožka a ekoložka
 Monika Kvasničková (* 1969) – česká herečka